Ian Stewart poate fi:

 Ian Stewart (muzician) (1938-1985), muzician britanic 
 Ian Stewart (pilot de Formula 1) (1929-2017), pilot scoțian de Formula 1